Sebastián Rodríguez (né en 1994), cycliste équatorien ;
  (né en 1957), nageur espagnol ;
  (né en 1992), joueur de football uruguayen ;
  (né en 1978), joueur de basket-ball argentin.